Malval steht für:

 Malval (Creuse), Ortschaft und ehemalige Gemeinde im Département Creuse, Frankreich
 Malval, Ortsteil der Gemeinde Linard-Malval, Département Creuse, Frankreich
 Malval GE, Weiler in der Gemeinde Dardagny, Kanton Genf, Schweiz

Malval ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Malval (* 1943), haitianischer Politiker